Vasilij III Ivanovitj (Василий III Иванович), född 25 mars 1479, död 3 december 1533, Ivan III:s och Zoë Paleologos son. Han var den moskovitiske regent som härskade 1505–1533. Han fortsatte sitt fars erövringståg och lyckades införliva den rika, tidigare självstyrande handelsstaden Pskov med sitt rike och erövra fästningen i Smolensk från Polen. Vasilij lyckades också skaffa Moskva kontroll över Volgafloden. Inrikes försökte Vasilj pressa tillbaka bojaradeln med kyrkans stöd.

När Vasilij III dog, blev hans fru Jelena Glinskaja ställföreträdande regent eftersom deras son Ivan IV var alltför ung för att bli konung.

Referenser

Moskvas storfurstar
Födda 1479
Avlidna 1533
Män